

Patronyme 

 Béla Kempelen, historien et journaliste hongrois ;
 Wolfgang von Kempelen, écrivain hongrois.

Voir aussi 
 (26661) Kempelen, astéroïde de la ceinture principale.